Сухинівська сільська рада — орган місцевого самоврядування в Україні.

 Сухинівська сільська рада — Полтавська область, Кобеляцький район
 Сухинівська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район